Hahner ist der Familienname folgender Personen:

 Zwillinge Anna Hahner und Lisa Hahner (* 1989), deutsche Leichtathletinnen, Langstreckenläuferinnen
 Katrin Hahner (* 1977), deutsche Folk-Pop-Sängerin

Siehe auch:
 Haner